Această pagină este o listă de personalități notabile care au fost născute în statul New Hampshire.

Oameni
 
New Hampshire